

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Korczówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy 
 Korczówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka

Miejscowości na Ukrainie 
 Korczówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim
 Korczówka – wieś obwodzie lwowskim, rejonie żydaczowskim

Zobacz też 
 Korczówka-Kolonia